Пермендю́р (: permeability — «проницаемость»; durable — «прочный») — сплав железа (47-50 %) с кобальтом (48-50 %), с небольшой добавкой ванадия (1.5-2 %). Сплав разработан в США в 1920-х годах. Обладает свойством насыщения магнитной проницаемости при очень высоких значениях индукции магнитного поля (2-2,4 Тл). 
Ограниченно применяется в изготовлении наконечников электромагнитов и других устройствах. 

В России пермендюром называют сплав марки К49Ф2.

См. также 
 Пермаллой
 Супермаллой
 Мю-металл

Ссылки 
  в БСЭ
 ГОСТ 10994-74 , с.117

Магнитно-мягкие сплавы
Прецизионные сплавы